Bosznia-Hercegovina
 Prijevor, falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Prijevor, falu Kladanj községben, a Tuzlai kantonban

 Horvátország
Prijevor, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Montenegró
Prijevor, falu Budva községben 
Prijevor, falu Herceg Novi községben 

 Szerbia
Prijevor falu Čačak községben, a Moravicai körzetben